Washoe o può riferirsi a:

Antropologia
Washoe (o washo), popolazione di nativi americani
Lingua washoe (o washo), la lingua parlata da tale popolo

Geografia
Contea di Washoe, contea del Nevada (Stati Uniti)
Lago Washoe, lago situato in Nevada

Altro
Washoe, esemplare di scimpanzé divenuto celebre per la sua capacità di imparare il linguaggio dei segni American Sign Language